Гражда́нская:

 Гражданская война
 Гражданская война в России 1917—1923 годов.
 Гражданская — железнодорожная платформа в Москве.
 Гражданская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

См. также 
 Гражданин
 Гражданка
 Гражданский
 Гражданское
 Гражданская сила
 Гражданская инициатива